Arnold Munthe kan syfta på:

* Arnold Munthe (1590–1629), dansk teolog och skolman
 Arnold Munthe (1856–1926), svensk militär, historisk författare och dramatiker